Morper ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Morper (1907–1981; bekannt als Haanzlesgörch), Bamberger Journalist und Mundartdichter
 Johann Joseph Morper (1899–1980), deutscher Kunsthistoriker